Herron může být:

 Herronův ostrov – ostrov ve střední Casově úžině

příjmení
 Helen Herron Taftová (1861–1943) – manželka 27. prezidenta USA Williama Howarda Tafta
 Zach Herron (* 2001) – americký zpěvák, člen hudební skupiny Why Don't We